Józef Ryszkiewicz (ojciec), 1856-1925
 Józef Ryszkiewicz (syn), 1888-1942

Zobacz też